Uitgeverij Callenbach, een Nederlandse uitgeverij

Personen 
 Ernest Callenbach (1929-2012), Amerikaans schrijver
 Jaap Callenbach (1904-1975), Nederlands pianist en muziekpedagoog
 Johan Anton Callenbach (1870-1932), Nederlands wis- en natuurkundige
 Peter Callenbach (1962), Nederlands honkbalspeler